Santa María de Sando kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa María de Sando (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Santa María de Sando (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar